Aux États-Unis, l'ancienne expression Rolling Stone désigne « un randonneur, un vagabond, un bon à rien ».

Musique

Titre d'œuvre 
 Rollin' Stone est une chanson de blues enregistrée par Muddy Waters en 1950.
 Rollin' Stoned est le cinquième album des Kottonmouth Kings sorti en 2002.
 Rolling Stone, une chanson de rock 'n' roll enregistrée par Mamie Van Doren pour le film Untamed Youth en 1957.
 Rolling Stone est une chanson de Mylène Farmer sortie en 2018.
 Daddy Rolling Stone est une chanson d'Otis Blackwell (1953).
 Like a Rolling Stone est une chanson de Bob Dylan (1965).
 Papa Was a Rollin' Stone est une chanson interprétée par le groupe The Temptations (1972).

Nom d'artiste 
 The Rolling Stones , groupe de rock anglais.
 The Rolling Stones est le premier EP du groupe de rock anglais, homonyme, sorti au Royaume-Uni en janvier 1964.
 The Rolling Stones est le premier album britannique des Rolling Stones sorti en avril 1964.
 The Rolling Stones No. 2 est le second album britannique des Rolling Stones sorti en janvier 1965.
 The Rolling Stones, Now! est le troisième album américain des Rolling Stones sorti en février 1965.
 Le studio mobile Rolling Stones est un studio d'enregistrement mobile appartenant au groupe.
 Rolling with The Stones est une biographie du groupe parue en 2002.

Festival 
 Rolling Saône est un festival de musique qui se déroule à Gray en Bourgogne-Franche-Comté.

Télévision, cinéma 
 Homer Like a Rolling Stone est le  de la saison 14 de la série télévisée Les Simpson, diffusé en 2002.
 Papa Was Not a Rolling Stone est un film français réalisé par Sylvie Ohayon, sorti en 2014.

Presse 
 Rolling Stone est un magazine mensuel américain sur la pop culture mais à dominante musicale.
 The Rolling Stone Album Guide est un livre qui contient des critiques d'albums éditées par le Rolling Stone (2004).

Astronomie 
 (19383) Rolling Stones est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Références